Sieisforns de Mar (en francès Six-Fours-les-Plages) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 32.742 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Var